BRD Năstase Ţiriac Trophy 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu BRD Năstase Ţiriac Trophy rozgrywany w dniach 18–24 kwietnia 2016 roku w Bukareszcie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 520 070 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Rumunii